Rheden bezeichnet:

 Rheden (Niederlande), Gemeinde in der Provinz Gelderland in den Niederlanden
 Rheden (Ort), Ort in der Gemeinde Rheden, Niederlande
 Rheden (Niedersachsen), Ortsteil der Stadt Gronau (Leine) im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Rheden (Grudziądz), Ort bei Grudziądz (Gredenz), Polen

Rheden ist der Familienname folgender Personen:
 August von Rheden (1853–1907), preußischer Politiker
 Hartwig von Rheden (1885–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hildegard von Rheden (1895–1987), deutsche Politikerin (DRP)
 Joseph Rheden (1873–1946), österreichischer Astronom
 Theodor von Rheden (auch: Theodorich, Dietrich von Reden; 1492–1556), Bischof des Bistums Lübeck

Siehe auch:
 Reden
 Reden-Reden
 Rehden (Begriffsklärung)